Поппенхаузен:

 Поппенхаузен — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Поппенхаузен — коммуна в Германии, в земле Бавария.